Labola peut désigner :
 Labola-Foukara, la commune rurale située dans le département de Tiéfora au Burkina Faso
 Labola-Kassianra, la commune rurale située dans le département de Tiéfora au Burkina Faso
 Labola-Koumoussanra, la commune rurale située dans le département de Tiéfora au Burkina Faso
 Labola-Nambalfo, la commune rurale située dans le département de Tiéfora au Burkina Faso
 Labola-Sankrala, la commune rurale située dans le département de Tiéfora au Burkina Faso